Dipartimento di Yoro – dipartimento dell'Honduras
Yoro – città dell'Honduras capoluogo del dipartimento omonimo
Yoro – comune del Mali nel circondario di Koro
Yoro – fiume del Giappone